Pražské předměstí se nachází ve více městech:
 Pražské Předměstí (Hradec Králové) – část města Hradec Králové v okrese Hradec Králové
 Pražské Předměstí (Jičín) – část města Jičín v okrese Jičín
 Pražské Předměstí (Jaroměř) – část města Jaroměř v okrese Náchod
 Pražské Předměstí (Písek) – část města Písek v okrese Písek
 Pražské Předměstí (Bílina) – část města Bílina v okrese Teplice
 Pražské Předměstí (Vysoké Mýto) – část města Vysoké Mýto v okrese Ústí nad Orlicí
 Pražské Předměstí (Čáslav) ve městě Čáslav
 Pražské předměstí (České Budějovice) v Českých Budějovicích
 Pražské Předměstí (Jindřichův Hradec) v Jindřichově Hradci
 Pražské Předměstí (Nový Bydžov) v Novém Bydžově
 Pražské předměstí (Slaný) ve Slaném
 Pražské Předměstí neboli Kolín II
 Pražské Předměstí neboli Beroun-Závodí
 Pražské Předměstí neboli Nové Město (Rokycany)
 Pražské Předměstí neboli Klatovy II
 Pražské Předměstí, později Východní Předměstí v Plzni